Karkudzhak kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Karkudzhak (ort i Azerbajdzjan), Goranboj, 
 Qarqucaq (ort i Azerbajdzjan), Goranboj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar